Гарванът като символ е говореща птица, смятана за пророчица; двойствен смисъл - на светлинното или още слънчево начало и на мрака на злото; на мъдростта или на войната и разрухата. Гарванът и вълците са най-често срещаните приятели и спътници на примитивните богове, както и на мъртвите.

Различните значения 
В алхимията заедно с черепа и гроба, гарванът е символ на почернянето и умъртвяването, Nigredo – първия етап на ритуалната смърт в земния свят, „пръст си и на пръст ще се превърнеш“.

При американските индианци гарванът се свързва с фокусник и символизира двойственото влияние на тази птица.

В гръцката митология е свързван с дълголетието. Той е свещена птица на Хелиос; вестител на бога на слънцето; атрибут на Атина, Кронос и Ескулап. Призовават го по време на сватбени обреди за плодовитост. В орфическото изкуство гарванът на смъртта се изобразява заедно с боровата шишарка и факела на живота и светлината.

В египетската митология е символ на разрухата и злощастието.

В келтската митология „Благословеният гарван“ е атрибут на богините на войната и на плодородието. Мориган е богиня на гарвана, а Бадъб, „Бойният гарван“ – символ на войната; кръвопролитие; паника; зла воля. Когато е целият черен, гарванът е птица, вещаеща нещастие, а когато е с бели пера, е птица на благата вест.

В китайската митология гарванът е едно от символичните животни на Дванадесетте земни клона; означава власт. Трикрак гарван живее на слънцето и символизира изгряването, зенита и залязването.

В скандинавската и тевтонската митологии Один/Вотан има два гарвана върху раменете си – единият, Хугин („мисъл“), а другият, Мунин („спомен“), които летели навсякъде и му разказвали всичко, което виждали. Гарванът е емблема на датчаните и викингите.

В християнството гарванът е дяволът, който се храни от покварата; когато изкълвава очите, гарванът се отъждествява с Дявола, който ослепява грешниците. Гарванът е символ на греха, а неговата противоположност е белият гълъб - символ на невинната душа. Гарванът, изгонен от ковчега на Ной, представлява скиталчеството, неспокойството и нечистото. В символиката на Грехопадението гарванът често се появява кацнал върху Дървото на познанието, от което Ева откъсва плода. Той означава и самота (свързва се със светите отшелници).

В юдаизма гарванът е символ на омърсяването; умъртвяване; разруха; измама.

Гарванът е символ на връзката между света на живите и мъртвите. Хората някога са вярвали, че когато някой умре гарван отнася душата му в земята на мъртвите.

Поверия 
 Ако видиш един гарван – чакат те скърби;
 Ако са два или три – зла прокоба;
 Ако са четири – люлка.

Животни в митологията
Символи
+